

История строительства 
Строился по заказу А. Д. Меншикова в Голландии на Саардамских верфях как подарок Петру Первому к дню его рождения.

Корабль принял участие в Северной войне.

Конструкция 
Полуторадечный (то есть однодечный с сильно выраженными кормовыми и носовыми надстройками) трёхмачтовый парусный корабль класса «фрегат». Нёс 20 8-фунтовых пушек на основной палубе и 12 пушек более мелкого калибра на баке и квартердеке.

Боевая служба 
В июне 1711 года пришел из Голландии в Ревель, а 27 июня — к Кроншлоту. На пути из Ревеля за фрегатом гнались 2 шведских корабля, но он сумел уйти от погони.

В 1712—1714 гг. в составе эскадр крейсировал в Финском зал.

9 апреля 1715 года во главе отряда вышел из Ревеля на поиск шведских каперов. Крейсируя у Виндавы, захватил 16-пушечный капер «Единорог», 10-пушечный «Эсперанс» и 12-пушечный «Стокгольм-Галей».

С 10 июля по 3 августа во главе отряда действовал у острова Готланд, высадил десант, взявший пленных.

В составе отряда вышел из Ревеля в Англию для обеспечения перехода в Россию купленных там судов. 9 октября прибыл в Ярмут, затем перешел в Лондон. 30 мая 1716 года вместе с отрядом купленных судов пришел из Англии в Копенгаген, куда 17 июля из Ревеля прибыла русская эскадра.

5 августа в составе четырех объединенных флотов (русского, датского, голландского и английского) вышел из Копенгагена в Балтийское море, сопровождал корабль «Ингерманланд», шедший под флагом Петра I. 13 августа отделился от флота, чтобы сопровождать транспорты с войсками.

10 октября вместе с кораблём «Арондель» вышел из Копенгагена и 28 октября прибыл в Ревель.

В апреле-мае 1717 года ходил из Ревеля в Росток, затем с эскадрой крейсировал в Балтийском море.

С апреля по сентябрь 1718 года с отрядом крейсировал между о-вами Эзель и Готланд, взял 8 призовых судов.

В 1719 году с отрядом крейсировал в Балтийском море.

В июле 1719 года был послан в пролив Зунд к английской эскадре адмирала Нориса для выяснения намерений английского командования.

В 1720 году «Самсон» с отрядом крейсировал у о-ва Готланд и берегов Швеции. 22 августа с отрядом привёл к острову Котлин шведские фрегаты, взятые в плен в Гренгамском сражении.

В 1721 году в составе эскадры крейсировал в Балтийском море. 20 мая привёл в Ревель на буксире поврежденный КОР «Рафаил».

В 1722, 1725—1727 годах в составе эскадр находился в практических плаваниях в Балтийском море и Финском заливе.

В мае-июне 1723 года доставил из Копенгагена в Кронштадт русского посла М. П. Бестужева.

В 1728 году готовился «в кампанию», но по указу Верховного тайного совета флот в море не выходил.

После 1728 году фрегат находился в Кронштадте.

В 1733 году с него был снят такелаж для вновь строящихся судов.

Разобран после 1739 года.

См. также 
 Штандарт (фрегат, 1703)

Командиры 
 К. Клинкер (1711)
 М. П. Госслер (до 6.1712)
 Я. Блорий (с 6.1712)
 Б. Эдвард (1713)
 И. А. Брант (1714)
 Пётр Бредаль (1715)
 Ян Ден (1716—1719)
 Яков Барш (1720)
 М. Коробин (1721)
 Я. Дюсен (1723; с 20.5 по 1.7.1726)
 О. Остенсен (с 25.6 до 20.8.1725)
 У. Вильстер (с 20.8.1725)
 Джордж Паддон, сын Джорджа Паддона (с 1.7.1726 по 1727; 1730)

Корабельные священники 
 Иеромонах Иннокентий Кульчицкий (1719)

Примечания

Литература 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи